USS Inca (ID-3219) – rimorchiatore della United States Navy inaugurato nel 1889
 USS Inca – panfilo della United States Navy inaugurato nel 1898
 USS Inca – traghetto della United States Navy inaugurato nel 1911
 USS Inca (SP-1212) – motoscafo della United States Navy inaugurato nel 1917
 USS Inca (IX-229) – veliero della United States Navy inaugurato nel 1943